Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.

Stagione 
Nella stagione 2007-2008 lo Schalke, allenato da Michael Büskens, concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dal . In Coppa di Lega lo Schalke perse la finale con il . In Champions League lo Schalke fu eliminato ai quarti di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Michael Büskens
 Allenatore in seconda: Youri Mulder
 Preparatore dei portieri: Oliver Reck
 Preparatori atletici:

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Coppa di Lega

Champions League

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2007-2008